Pieter Aldrich we Danie Visser che hanno battuto in finale Kevin Curren e Patrick Galbraith 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (campioni)
 Kevin Curren /  Patrick Galbraith (finale)

 Neil Broad /  Gary Muller (quarti di finale)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
European Indoor Championships 1990